jedność – w filozofii wewnętrzna niesprzeczność, niepodzielność, koherencja bytu
 jedność – w matematyce inna nazwa elementu odwracalnego mnożenia w pierścieniu, dzielnik jedynki
 jedność Kościoła
 Jedność – album Hemp Gru
 Jedność – wydawnictwo
 Jedność – łotewskie ugrupowanie polityczne
 Jedność – rosyjska partia polityczna
 „Nasz rodowód – sierpień ’80 JEDNOŚĆ” – tygodnik NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego wydawany od 1980
 Huta Jedność – huta stali położona w Siemianowicach Śląskich
 Jedność – Związek Zawodowy działający w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A.
 Jedność – sojusz opozycyjnych węgierskich partii politycznych

Zobacz też 
 jeden